Hirviluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Hirviluoto, del av Tulisaari (ö i Rautavaara),  
2. Hirviluoto (ö i Södra Karelen), Imatra,  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar